Хаселт може да се отнася за:
 Хаселт, град в Белгия
 Хаселт (окръг), окръг в Белгия
 Хаселт (квартал), квартал на град Тилбург в Нидерландия
 Хаселт (отбор), белгийски футболен отбор